Владимир Анатольевич Воронов (; род. 23 августа 1978 года, Макеевка, Донецкая область) — украинский предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил Донецкий национальный университет имени Василия Стуса.

Является основателем студии графического и предметного дизайна VoronovDesign.

Генеральный директор Международного брендингового агентства Владимира Воронова, которое специализируется на создании и развитии корпоративной культуры и корпоративного брендинга в компаниях и корпорациях.

Автор и дизайнер проекта Mr. Leader, написал книги по мотивации и корпоративному лидерству.

Основатель интернет-сообщества «Донецкие Киевские» в социальной сети Facebook.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 41 в списке. На время выборов: генеральный директор брендингового международного агентства Воронова Владимира, член партии «Слуга народа». Проживает в Киеве.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, председатель подкомитета по вопросам дошкольного образования.

Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сопредседатель группы по  с Швейцарской Конфедерацией.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Донецкого национального университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Персоналии:Киев